Kristín Ýr Bjarnadóttir – calciatrice islandese
 Guðbjörg Bjarnadóttir – velocista islandese
 Guðrún Bjarnadóttir – modella islandese, Miss International 1963